Врањска може да се односи на:

 Врањска (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Горња Врањска, насеље у општини Шабац, Република Србија
 Мала Врањска, насеље у општини Шабац, Република Србија
 Врањска Бања, градско насеље у општини Врање, Република Србија
 Врањска (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ

или

 Врањска котлина, котлина у општини Врање, Република Србија
 Епархија врањска, епархија СПЦ